Sauzer  – personaggio del manga e anime Ken il guerriero
 Sauzer  – personaggio del manga e anime Dragon Ball